Encore quelques instants de bonheur est un film français réalisé par Pascal Thomas et dont la sortie est prévue en 2023.

Synopsis 

Anne, commence à se fatiguer de Victor, professeur de lettres, qui retrouve ses anciennes conquêtes

Fiche technique 

 Réalisation : Pascal Thomas
 Scénario : 
 Montage : 
 Photographie : 
 Musique : 
 Costumes : 
 Producteurs : 
 Production : 
 Distribution : 
 Pays d’origine : 
 Genre : 
 Durée : 
 Dates de sortie : 
 France : 2023

Distribution

Production 
Le tournage commence à La Chartre-sur-le-Loir, dans la Sarthe.

Accueil

Notes et références

Liens externes 

 
Encore quelques instants de bonheur, sur Allociné.fr

Film réalisé par Pascal Thomas
Film français dont la sortie est prévue en 2023